Els anomenats "quatre de Guilford" es refereix al cas de Gerry Conlon, Paul Hill, Carole Richardson i Patrick "Paddy" Armstrong, en que varen ser acusats injustament de tres atemptats terroristes atribuïts al IRA Provisional comessos. el 1974.

En el context històric dels atacs amb bombes de les branques militars més radicals de l'IRA, quatre joves hippies absolutament indiferents a qualsevol forma de protesta violenta i organitzada, van ser arrestats i acusats de la col·locació de la coll·locació dels explosius en dos pubs de Guilford, i a un altre a Woolwich, que varen causar un total de set morts.

Recentment en aquella època, el govern britànic havia emès lleis especials especialment dures per contrarestar i suprimir qualsevol amenaça per a la seva seguretat, especialment les derivades del conflicte a Irlanda del Nord. En virtut d'aquestes lleis, els quatre joves van ser detinguts legalment durant set dies per la policia, que, sota la pressió de l'opinió pública i del govern que exigia els noms dels culpables, els va obligar a signar confessions falses en un estat confús i forçat, utilitzant la violència. física i psicològica sense que mentrestant poguessin rebre assistència mèdica i legal.

Aquestes confessions van ser les principals evidències presentades per la fiscalia en el judici que van assenyalar només els quatre acusats, sinó també alguns familiars, inclosos menors, inclosa la tia i pare de Gerry Conlon, que més tard va morir a la presó.

Les condemnes van resultar ser tan injustes com severes. Malgrat les incoherències de la tesi acusatòria, no es va considerar necessari investigar més, mentre que algunes proves fonamentals que haurien aclarit els presumptes delinqüents van ser deliberadament amagades i dificultades per accedir a la defensa. Entre aquests, la confessió de culpabilitat total per part dels paramilitars, ja detinguts, són els responsables de l'atac.

Es va trigar quinze anys i es van fer nombrosos esforços per reobrir el cas per un advocat i activista, Gareth Pierce, en el qual tots els acusats van ser absolts. La seva història, juntament amb la dels Set de Maguire, es narra en un llibre (Proved Innocent) i en la pel·lícula En el nom del padre.2

Aquest esdeveniment és considerat com un dels més greus errors judicials al Regne Unit. Els veritables responsables de l'atemptat de Guildford mai han estat processats. El 1989, el tribunal d'apel·lacions de Londres va anul·lar les sentències, qüestionant les proves presentades per la policia. El 2005, Tony Blair, primer ministre, va demanar perdó per la injustícia i el dolor causats als condemnats.

La història es relata en la pel·lícula de Jim Sheridan de 1993 "En el Nom del Pare" In the Name of the Father

Grups d'humans
Conflicte nord-irlandès